Sauca se poate referi la:

 Localități din România
Sauca - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
Sauca - comună din raionul Ocnița

Vezi și 
 Săucești